Відьма (притока Сейму) — річка у Курській області Росії, басейн Дніпра
 Відьма (притока Щари) — річка у Мінській та Берестейській областях Білорусі,